IHS est un sigle qui signifie :
 IHS, une abréviation et une translittération imparfaite du nom de Jésus en grec ;
 Iesus Hominis salvator (en français, Jésus sauveur des hommes) ;
 Integrated heat spreader, une protection du die d'un microprocesseur ;
 Institut d'histoire sociale, un organisme de recherche ;
 IHS (où IHS signifie Information Handling Services), une société américaine d'études et de conseil dans le domaine de l'énergie et de l'ingénierie ;
 , un serveur Web basé sur Apache HTTP Server (voir WebSphere) ;
 imagerie hyperspectrale ;
 International Headache Society, une société internationale sur les céphalées ; 
 International Horn Society, une association internationale autour du cor, basée aux États-Unis ;
 installation hydraulique de sécurité.